Dorvilleidae  — семейство морских многощетинковых червей из отряда Eunicida
. Тело с 2 парами антенн (одна пара отличается от другой и иногда называется пальпами); имеются затемнённые хитинизированные мандибулы; параподии одно- или двуветвистые; максиллы с 1—2 рядами микрозубчиков. У некоторых видов антенны и челюстной аппарат частично редуцирован
.

 Anchidorvillea
 Anisoceras
 Apodotrocha
 Apophryotrocha
 Arenotrocha Westheide & von Nordheim, 1985
 Coelobranchus
 Coralliotrocha Westheide & von Nordheim, 1985
 Diaphorosoma Wolf, 1986
 Dorvillea Parfitt, 1866
 Eliberidens Wolf, 1986
 Enonella
 Eteonopsis
 Exallopus
 Gymnodorvillea
 Ikosipodoides
 Ikosipodus Westheide, 1982
 Iphitime Marenzeller, 1902
 Mammiphitime Orensanz, 1990
 Marycarmenia Nunez, 1998
 Meiodorvillea Jumars, 1974
 Microdorvillea Westheide & Von Nordheim, 1985
 Neotenotrocha
 Ophryothrocha
 Ophryotrocha Claparède & Mecznikow, 1869
 Ougia Wolf, 1986
 Palpiphitime Orensanz, 1990
 Papilliodorvillea Paractius Paraphryotrocha Parapodrilus Westheide, 1965
 Parophryotrocha Hartmann-Schröder, 1971
 Parougia Wolf, 1986
 Petrocha Westheide, 1987
 Pettiboneia Orensanz, 1973
 Pinniphitime Orensanz, 1990
 Prionognathus Protodorvillea Pettibone, 1961
 Pseudophryotrocha Pusillotrocha Westheide & von Nordheim, 1985
 Schistomeringos Jumars, 1974
 Staurocephalus Grube, 1855
 Veneriserva Westheideia Wolf, 1986

 См. также 
 Euphrosinidae Eunicidae''

Примечания

Ссылки 
 Dorvilleidae. In: Read, G.; Fauchald, K. (2012) World Polychaeta database. WoRMS.
 eol.org: Dorvilleidae

Многощетинковые черви
Семейства кольчатых червей